17e Legergroep (Japan) - Japanse legereenheid
 17e Legergroep (China) - Chinese legereenheid